Оле́г Влади́мирович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Олег Владимирович (1969—2000) — советский, российский и украинский серийный убийца.
 Кузнецов, Олег Владимирович (род. 1989) — российский тхэквондист.
 Кузнецов, Олег Владимирович (род. 1963) — советский и украинский футболист.